Orava eller orawa kan syfta på:

Sakari Orava (född 1945), finsk sport-medicinsk kirgurg
Pikku Orava – en finsk animerad ekorre
Orawa – ett klassiskt musikstycke från 1988 av Wojciech Kilar

Geografi

Estland 

 Orava kommun – en kommun i landskapet Põlvamaa i Estland
 Orava, Estland –  en by som utgör centralort i Orava kommun, 

Robotskapade Estlandförgreningar